Le Grand Rendez-vous  est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite par Jean-François Charles et Maryse Charles, dessinée par Ersel et publiée aux éditions Glénat.

Synopsis 
Benjamin Graindal, Louise, Billy et autres personnages de cette épopée poursuivent leurs vies à des milliers de kilomètres. Le grand rendez-vous de troc en pays Illinois permettra des retrouvailles.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 2011
Série Glénat